Эрик Ян Койман () — нидерландский конькобежец, призёр чемпионатов мира на дистанции 10 000 м 2015 и 2016 годов.

Спортивные результаты 

Конькобежцы Нидерландов